Sid Sidney Finney (né le  à Banbridge en Irlande du Nord - mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie 
Après avoir joué en junior puis en ligue senior amateur à Calgary, Finney commence sa carrière professionnelle avec les Black Hawks de Chicago dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 1951. Il ne joue que 59 matchs dans la LNH, faisant ensuite une longue carrière dans la Western Hockey League, essentiellement avec les Stampeders de Calgary. Il arrête sa carrière professionnelle en 1964 mais pas pour autant de jouer au hockey et, en 1965-66 avec les Rockets de Drumheller, il remporte la coupe Allan de la meilleure équipe amateur canadienne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1947-1948 || Buffaloes de Calgary || AJHL || 15 || 6 || 8 || 14 || 9 || 8 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 1948-1949 || Buffaloes de Calgary || WCJHL || 32 || 27 || 16 || 43 || 14 || 8 || 9 || 3 || 12 || 2
|-
| 1948-1949 || Buffaloes de Calgary || Coupe Memorial || || || || || || 16 || 12 || 7 || 19 || 4
|-
| 1949-1950 || Stampeders de Calgary || WCSHL || 17 || 7 || 5 || 12 || 4 || || || || ||
|-
| 1950-1951 || Stampeders de Calgary || WCMHL || 57 || 44 || 37 || 81 || 12 || 8 || 4 || 1 || 5 || 0
|-
| 1951-1952 || Black Hawks de Chicago || LNH || 35 || 6 || 5 || 11 || 0 || || || || ||
|-
| 1951-1952 || Flyers de Saint-Louis || LAH || 23 || 8 || 5 || 13 || 2 || || || || ||
|-
| 1952-1953 || Black Hawks de Chicago || LNH || 18 || 4 || 2 || 6 || 4 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1952-1953 || Stampeders de Calgary || WHL || 39 || 25 || 19 || 44 || 12 || || || || ||
|-
| 1953-1954 || Black Hawks de Chicago || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1953-1954 || Stampeders de Calgary || WHL || 47 || 29 || 33 || 62 || 9 || 18 || 15 || 5 || 20 || 4
|-
| 1953-1954 || Stampeders de Calgary || Ed-Cup || || || || || || 7 || 5 || 4 || 9 || 0
|-
| 1954-1955 || Stampeders de Calgary || WHL || 70 || 35 || 42 || 77 || 20 || 9 || 4 || 5 || 9 || 0
|-
| 1955-1956 || Stampeders de Calgary || WHL || 69 || 43 || 36 || 79 || 24 || 8 || 7 || 4 || 11 || 0
|-
| 1956-1957 || Stampeders de Calgary || WHL || 68 || 41 || 38 || 79 || 47 || 3 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 1957-1958 || Stampeders de Calgary || WHL || 58 || 45 || 43 || 88 || 8 || 12 || 5 || 9 || 14 || 12
|-
| 1958-1959 || Stampeders de Calgary || WHL || 60 || 29 || 30 || 59 || 24 || 8 || 1 || 5 || 6 || 2
|-
| 1959-1960 || Stampeders de Calgary || WHL || 59 || 28 || 32 || 60 || 6 || || || || ||
|-
| 1960-1961 || Stampeders de Calgary || WHL || 59 || 26 || 42 || 68 || 12 || 5 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
| 1961-1962 || Stampeders de Calgary || WHL || 61 || 35 || 32 || 67 || 4 || 7 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 1962-1963 || Flyers d'Edmonton || WHL || 65 || 23 || 42 || 65 || 16 || 3 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 1963-1964 || Wings de Cincinnati || CPHL || 13 || 3 || 3 || 6 || 4 || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Buckaroos de Portland || WHL || 39 || 9 || 10 || 19 || 2 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Miners de Drumheller || ASHL|| 24 || 13 || 21 || 34 || 4|| 12 || 6 || 9 || 15 || 0
|-
| 1965-1966 || Rockets de Drumheller || Coupe Allan || || || || || || 16 || 13 || 15 || 28 || 4
|-
| 1968-1969 || Stampeders de Calgary || ASHL|| || 7 || 12 || 19 || 12|| 4 || 2 || 1 || 3 || 0
|-

| 59|| 10|| 7|| 17|| 4|| 7|| 0|| 2|| 2|| 0

| 694|| 368|| 399|| 767|| 184|| 73|| 37|| 37|| 74|| 26

Références 

Naissance en mai 1929
Naissance à Banbridge
Joueur irlandais de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Flyers de Saint-Louis
Joueur des Flyers d'Edmonton
Joueur des Buckaroos de Portland
Joueur des Stampeders de Calgary (hockey sur glace)
Décès en février 2009
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Wings de Cincinnati
Décès à 79 ans
Gagnant de la Coupe George Leader